Генри Фаулер:
 Фаулер, Генри Уид (1878—1965) — американский зоолог, автор монографий.
 Фаулер, Генри Уотсон (1858—1933) — английский педагог, лексикограф и исследователь английского языка.
 Фаулер, Генри Хартли (1830—1911) — английский политический деятель.
 Фаулер, Генри Хэммилл (1908—2000) — американский политик, адвокат, 58-й министр финансов США.